Termín pysk má několik významů:

 Pysk neboli rty, orgán na obličeji člověka a mnoha jiných živočichů
 Pysk (květ), část květu, srostlé korunní lístky (kopřivovité, jitrocelovité, bublinatkovité) nebo pozměněný okvětní lístek (vstavačovité) 
 Stydké pysky, část vulvy

Externí odkazy